Santa Comba ist der Name mehrerer Gemeinden in

Portugal
 Santa Comba (Meda)
 Santa Comba (Ponte de Lima)
 Santa Comba (Seia)
 Santa Comba (Vila Nova de Foz Côa)
 Santa Comba Dão
 Santa Comba de Rossas
 Santa Comba de Vilariça

Spanien
 Santa Comba (A Coruña)

Bekannt ist auch die westgotische Kirche Santa Comba de Bande in Galicien.